Бенхард — фамилия. Известные носители:

 Бенхард, Джозеф (род. 1972) — намибийский боксёр.
 Бенхард, Франтишек (1924—2006) — чешский историк, литературный критик, переводчик.

См. также 
 Бернхард